Mike Reid (Michael Reid, 1940-2007) – attore britannico
 Mike Reid (Michael Barry Reid, n. 1947) – cantante, musicista e compositore ed ex giocatore di football americano statunitense